Pleurocope är ett släkte av kräftdjur. Pleurocope ingår i familjen Pleurocopidae. 

Pleurocope är enda släktet i familjen Pleurocopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Pleurocope